La Estación Valladolid será una estación de trenes que se ubica en Valladolid, Yucatán.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Valladolid en la ruta que conectaría con Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo 

La Estación Valladolid se localiza en la localidad del mismo nombre, en el estado de Yucatán, y pertenece al Tramo 4.

Características de la Estación 
De acuerdo con el arquitecto, el diseño está basado en un enfoque de sostenibilidad que cumple varios aspectos, que tiene que ver con la vegetación y lo económico, es decir es una estructura que rescata rieles para hacerlos pérgolas, los durmientes para hacerlos plazas, añadió Cordero Tovar. 

También, en la parte superior de los portales cuenta con una cubierta solar que capta la energía del sol, lo que representa que alrededor del 50 por ciento de la estación será limpia. “Es un cristal que tiene inmerso una placa fotovoltaica”, precisó. 

También el proyecto está contemplado para que “envejezca dignamente”, es decir que no se trabaja mucho para darle mantenimiento cada determinado tiempo; contiene materiales que no requieren darle limpieza de manera frecuente.

Referencias 

Valladolid
Proyecciones urbanas de México